J. Bob Traxler (* 1931, Kawkawlin)
 Jiří Traxler (1912, Tábor – 2011)
 Karel Traxler (1866-1936)
 Vieri Traxler

 il contrattacco Traxler